Дмитрий Бутурлин:
 Бутурлин, Дмитрий Андреевич (?—1575) — русский окольничий и воевода в правление царя Ивана Васильевича Грозного.
 
 Бутурлин, Дмитрий Сергеевич (1850—1920) — генерал от инфантерии.